Bernardo II (o III) de Sajonia-Lauenburgo (en alemán, Bernhard II.; h. 1385/1392 - 16 de julio de 1463) fue un miembro de la Casa de Ascania y duque de Sajonia-Lauenburgo desde 1426 hasta 1463. Su título completo era duque de Sajonia, Angria y Westfalia, sin embargo gobernó únicamente el ducado secundario de Sajonia-Lauenburgo entre 1426 y 1463.

Biografía
Era hijo de Erico IV de Sajonia-Lauenburgo y Sofía de Brunswick-Luneburgo. Desde hacía tiempo, Bernardo exigió a su hermano gobernante, Erico V que compartiera el poder con él. Fracasó en su elección para el electorado sajón Erico finalmente se mostró conforme e hizo a Bernardo co-duque de Sajonia-Lauenburgo en 1426. Cuando Erico V murió en 1435 Bernardo siguió gobernando en solitario. 

Bernardo II reforzó la pretensión de Sajonia-Lauenburgo a heredar el Sajonia-Wittenberg Electoral con el último y habiendo quedado dividido Sajonia-Lauenburgo del joven ducado de Sajonia en el siglo XIII. Siguiendo a su antepasado Bernardo I, el primer duque ascanio de la joven Sajonia, Bernardo II es contado como segundo.

Para fortalecer su pretensión, Bernardo adoptó el blasón Sajonia-Wittenbergian para Sajonia-Lauenburgo. El blasón muestra en el cuarto de la parte superior izquierda las diez barras ascanias, en oro y sable, cubierta por un crancelín de rombos en sinople. El crancelín simboliza la corona ducal sajona. El segundo cuarto muestra en azur un águila coronada en oro, representando el condado palatino (Pfalzgraviate) imperial de Sajonia. El tercer cuarto muestra en plata tres hojas de lirio de agua en gules, que permanecer por el condado de Brehna. La parte inferior derecha muestra en sable y plata las espadas electorales (en alemán, Kurschwerter) en gules, indicando el cargo sajón de Archi-mariscal imperial (en alemán, Erzmarschall, en latín, Archimarescallus), en relación con el privilegio sajón como príncipe elector, junto al derecho a elegir un nuevo emperador después de la muerte del anterior. 

Los diferentes cuarteles del blasón, de entonces en adelante representando el Ducado de Sajonia, Angria y Westfalia (Lauenburgo), donde más tarde a menudo fue malinterpretado como que simbolizaba a Angria (las hojas de lirio de agua de Brehna) y Westfalia (el águila sajona condal palatina).

Matrimonio y descendencia
En 1428 Bernardo se casó con Adelaida de Pomerania-Stolp (1410 - después de 1445), hija de Boleslao VIII, duque de Pomerania. Tuvieron como hijos: 
 Sofía (1428 - 9 de septiembre de 1473), se casó con Gerardo VII, duque de Jülich-Berg 
 Juan V (1439-1507).

Ancestros

Notas

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XV (Casa de Ascania)
Nacidos en Ratzeburgo